Oscar García
 Oscar García (1941) argentin pályakerékpár-versenyző, olimpikon
 Oscar García Pérez (1966) olimpiai ezüstérmes, világbajnok kubai tőrvívó

Óscar García
 Óscar García del Pozo (1972) spanyol kajakos, olimpikon
 Óscar García Junyent (1973) spanyol labdarúgó, edző, olimpikon